Ast steht für:

 Ast, Teil der Wuchsform des Baumes
 Ast (Heraldik), ein Heroldsbild in der Heraldik

Orte in Bayern:
 Ast (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg
 Ast (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Ast (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising
 Ast (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising
 Ast (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut
 Ast (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham

Personen:
 Adolf Ast (1874–1936), Schweizer Politiker
 Albert Schaefer-Ast (1890–1951), deutscher Zeichner und Karikaturist
 Balthasar van der Ast (1593/94–1656), niederländischer Maler
 Christian Ast (* 1971), deutscher Basketballspieler
 David Bernard Ast (1902–2007), US-amerikanischer Zahnarzt und Beamter
 Doug Ast (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Florian Ast (* 1975), Schweizer Musiker
 Friedrich Ast (1778–1841), deutscher Klassischer Philologe
 Gottlieb Ast (1874–1919), estnischer Politiker
 Hiltraud Ast (1923–2020), österreichische Volkskundlerin und Heimatforscherin
 Ina Müller-van Ast (1927–2018), niederländische Politikerin
 Janine Ast (* 1974), deutsche Volleyballspielerin
 Johann Christian Ast (* 1730; † um 1780), deutscher Theaterdichter
 Jürgen Ast (* 1954), deutscher Dokumentarfilmer
 Karl Ast (1886–1971), estnischer Schriftsteller
 Ludwig von Ast (um 1400–1455), Bischof von Worms, Kanzler der Universität Heidelberg
 Marek Ast (* 1958), polnischer Politiker
 Margarete Ast (1929–2009), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Max Ast (1875–1964), österreichischer Komponist, Kapellmeister und Dirigent
 Miriam Ast (* 1989), deutsche Jazzmusikerin
 Philipp Heinrich Ast (1848–1921), deutscher Schäfer und Kräuterheiler
 Suzanne Jovet-Ast (1914–2006), französische Bryologin und Botanikerin
 Walter Ast (1884–1976), deutscher Maler

AST steht für:
 Abstract syntax tree, Baumstruktur in der Informatik, siehe Abstrakter Syntaxbaum
 Adsorption Science & Technology, britische wissenschaftliche Zeitschrift
 Akkord-Skalen-Theorie, Beziehung zwischen Tonleiterskalen und Akkorden
 Albert-Schweitzer-Turnier, Basketballturnier in Mannheim
 Aminosäuretransport, siehe Aminosäuretransportdefekte
 Anruf-Sammel-Taxi, öffentliches Verkehrsmittel
 Antistreptolysintest, serologischer Diagnostiktest, siehe Streptolysin O
 Fraunhofer-Anwendungszentrum für Systemtechnik in Ilmenau
 Arabic Standard Time, die Zonenzeit der Zeitzone UTC+3 auf der Arabischen Halbinsel
 Arbeiter*innenstandpunkt, eine österreichische Kleinpartei
 Aspartat-Aminotransferase, Enzym
 Associação Socialista Timorense, osttimoresisch-indonesische Partei, siehe Partido Socialista de Timor
 Astana-Premier Tech, kasachisches Radsportteam
 EADS Astrium Space Transportation, Raumfahrtunternehmen
 Atlantic School of Theology, Universität in Halifax, Kanada
 Atlantic Standard Time, die Zonenzeit der Zeitzone UTC-4 auf dem amerikanischen Doppelkontinent
 AST-Reaktor, russischer Siedewasserreaktor für Heizkraftwerke
 Bahnhof Stade (DS100-Code)
 AST (), russische Verlagsgruppe mit Sitz in Moskau

ASt steht für:
 Abgeltungsteuer, eine Steuer ohne Veranlagung des Leistungsempfängers
 Anschlussstelle (Autobahn), in Österreich (AS in Deutschland)
 Appenzeller Strassenbahn, siehe St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn

ast steht für:
 Asturische Sprache nach ISO 639-2

Siehe auch:
 Aast

Abkürzung